Mercedes-Benz ML 63 AMG - це позашляховики, які виробляються компанією Mercedes-Benz, дебют яких відбувся в 2005 році в Детройті. Існують покоління цієї моделі:
 Mercedes-Benz M (W164) (2006-2008);
 Mercedes-Benz M (W164) (2008-2011);
 Mercedes-Benz M (W166) (2012-2015).

Опис 
Стандартне обладнання  ML 63 AMG  включає в себе: датчики паркування і камеру заднього виду, супутникову навігацію, контроль тяги, допомогу початку руху на підйомі, антиблокувальну гальмівну система (ABS), радарний круїз-контроль, систему динамічної стабілізації автомобіля (ESP). Є автоматичний клімат-контроль, дверні AMG пороги з нержавіючої сталі, AMG килимки, AMG спортивні педалі з матової нержавіючої сталі з гумовими вставками, преміум звукова система з Bluetooth й інтерфейсом USB, система контролю тиску в шинах, пристрої для очищення фар, скляний зсувний/підйомний люк з електроприводом, підігрів передніх сидінь для водія і переднього пасажира, пакет контролю збереження смуги руху, який включає моніторинг мертвих зон. Бічні подушки безпеки ззаду справа і зліва.

Безпека 
У 2009 році Mercedes-Benz ML 63 AMG тестувався Національною Адміністрацією Безпеки Дорожнього Руху США (NHTSA):

Огляд моделі

Примітки 

Автомобілі Mercedes-Benz
Позашляховики
Автомобілі 2000-х
Автомобілі 2010-х